1500 meter fri for mænd under sommer-OL 2012 fandt sted 3.og 4. august i London Aquatics Centre.

Program

Rekorder 
Før denne konkurrencen var de eksisterende verdens- og olympiske rekorder som følger:

Resultater

Indledende heat

Finale

Referencer 

1500m fri mænd